Schoftim (hebr. „Richter“) ist Bezeichnung für:

 das biblische Buch der Richter
 eine Parascha des 5. Buches Mose: Schoftim (Parascha)